Spehr ist
 eine Wüstung am Gehrdener Berg in der Region Hannover

Spehr ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Spehr (* 1963), deutscher Autor und Politiker
 Christopher Spehr (* 1971), deutscher Kirchenhistoriker und evangelischer Theologe
 Dieter Spehr (* 1944), deutscher, evangelischer Pfarrer
 Ferdinand Spehr (1811–1881), deutscher Historiker
 Friedrich Wilhelm Spehr (1799–1833), deutscher Mathematiker
 Johannes Spehr (* 1965), deutscher Bildhauer und Maler
 Michael Spehr (* 1964), deutscher Journalist
 Reinhard Spehr (* 1938), sächsischer Archäologe

Siehe auch:
 Speer (Begriffsklärung)
 Spear